Maushart ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbl Maushart (* 1944), deutsche Politikerin der FDP/DVP
 Rupprecht Maushart (1929–2020), deutscher Strahlenschutzexperte
 Susan Maushart (* 1958), deutsche Autorin